Nyssen ist der Familienname folgender Personen:
 Elke Nyssen (1942–2009), deutsche Pädagogin und Hochschullehrerin
 Françoise Nyssen (* 1951), französische Verlegerin und seit Mai 2017 Kulturministerin
 Friedhelm Nyssen (1938–2003), deutscher Pädagoge und Hochschullehrer
 Hubert Nyssen (1925–2011), französischer Verleger, Essayist und Schriftsteller
 Leo Nyssen (1897–1945), deutscher Maler
 Wilhelm Nyssen (1925–1994), deutscher katholischer Theologe

Siehe auch:
 Nyssen-van-Bogaert-Syndrom
 Nissen
 Nijssen